Mouser ist der Familienname folgender Personen:
 Dru Mouser (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin

 Mary Matilyn Mouser (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin

Mouser ist der Name folgender Unternehmen:
 Mouser Electronics, Handelsunternehmen für elektronische Bauteile

Siehe auch:
 Mauser